Джордж Норман Дуглас (, , Тюринген,  (ныне — земля ) — , ) — английский .

Биография 
Из зажиточной и знатной семьи, отец — шотландец, владелец ткацкой фабрики, мать — немецкая дворянка. Родился на вилле семьи в Австрии. В шестилетнем возрасте потерял отца, воспитывался в отцовском доме в Шотландии. Учился в Великобритании (1877—1883) и Германии (1883—1889, Карлсруэ). Начинал как дипломат в Санкт-Петербурге (1893), но по причинам, оставшимся неизвестными, вскоре ушёл в отставку. Был женат на собственной кузине, имел двоих сыновей, но отличался гомосексуальными наклонностями, из-за этого его жизнь сопровождали скандалы. Жил в Неаполе, на Капри, в Лондоне и Флоренции, занимался литературой, сотрудничал с английскими журналами. Был близко знаком с Д. Г. Лоуренсом, но рассорился с ним после того, как обнаружил свой портрет в одном из героев лоуренсовского романа Посох Аарона (1922). Дружил с Грэмом Грином. Годы Второй мировой войны провёл в Великобритании, в 1946 году вернулся на Капри, где был легендарной достопримечательностью и где умер.

Творчество 
Славу Дугласу принёс сатирический роман «Южный ветер» (1917), тему которого подсказал автору Джозеф Конрад и который высоко ценил, среди других, Набоков. Грэм Грин писал, что его поколение выросло на «Южном ветре», однако сам Дуглас выше всего ставил свои книги заметок о путешествиях по Греции, Австрии, Италии, Северной Африке, Индии и другим странам, которые, среди прочего, открыли нескольким поколениям англичан итальянский Юг. Нередко публиковался под псевдонимами.

Публикации на русском языке 
 Южный ветер. / Пер. Сергея Ильина. — : Б. С. Г.-Пресс, 2004.

Литература 
 Tomlinson H. M. Norman Douglas. — ; : Harper & Bros., 1931.
 Cunard N. Grand man: memories of Norman Douglas. — : Secker & Warburg, 1954.
 Holloway M. Norman Douglas: a biography. — : Secker & Warburg, 1976.
 Meusburger W. Norman Douglas — a portrait. — Napoli: Ed. La Conchiglia, 2004.

Примечания

Ссылки 

  Тексты on line

Английские писатели
Писатели Великобритании XX века